Регулятивная теория права — одна из теорий происхождения права, приверженцы которой считают, что юридические нормы устанавливаются для поддержания единого порядка для всей страны.

Данная теория получила своё распространение в азиатских странах и в России. Представители данной теории: Г. Пухта; Н. М. Карамзин; Г. Гуго; К. Савиньи.

Сущность 

Регулятивная теория права — это теория, ориентированная на будущее. Она отражает свойства, которое право приобретет в последующем своем развитии.

В основе данной теории лежит порядок (как комплексное понятие).

Плюсы и минусы теории

Плюсы регулятивной теории:
 согласование с историческими фактами и с ходом развития истории;
 опирается на исторические источники;

Минусы  регулятивной теории:
 максимализм;
 право является не единственным средством регулирования

Примечания

Литература 
 Чепурнова Н. М., Серёгин А. В.. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА: Учебное пособие. – : ЕАОИ, 2007., 2007.
 Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. Теория государства и права: Учебник.-М.: Изд-во Эксмо, 2005
 Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Учеб. Пособие.-М., Высшая школа., 2004.
 Сырых В. М. Теория государства и права: Учебник для вузов.-5-ое изд., стер .-М.: ЗАО Юстицинформ, 2006.
 Шумаков Д. М. Происхождение государства и права// Основы государства и права. 1999. №7.

Ссылки 

 Общие исторические данные
 Теория права и государства